Кирша:
 Кирша, Фаустас (1891—1964) — литовский писатель, переводчик, автор либретто.
 Кирша Данилов (1703—1776) — молотовой мастер Невьянского завода Демидовых, музыкант и сказитель, составитель первого сборника русских былин, исторических, лирических песен, духовных стихов.
 «Кирша» — спортивно-тренировочная база футбольного клуба «Шахтёр» в 15 км от Донецка.
 Кирша — пруд в Донецке, Украина.
 Кирша — река в Республике Коми, Россия.

См. также 
 Кирш (значения)